San Felipe (Chili), een gemeente in de Chileense provincie San Felipe de Aconcagua
San Felipe (Colombia), een gemeente in het Colombiaanse departement Guainía
San Felipe (Baja California), een plaats in de Mexicaanse deelstaat Baja California
San Felipe (Guatemala), een gemeente in het Guatemalteekse departement Retalhuleu
San Felipe (Venezuela), een gemeente in de Venezolaanse staat Yaracuy
San Felipe (Zambales), een gemeente in de Filipijnse provincie Zambales
San Felipe Pueblo, een plaats in de Amerikaanse staat New Mexico
San Felipe (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
Unión San Felipe, een Chileense voetbalclub